Policejní akademie může znamenat
 Policejní akademie České republiky v Praze – vysoká škola v Praze
 Akademie Policejního sboru v Bratislavě – vysoká škola v Bratislavě
 Vyšší policejní škola
 Policejní akademie (filmová série) – americká filmová série
 Policejní akademie (seriál) – americký seriál na motivy filmů

 Policejní akademie (Izer) – mluvený seriál Zdeňka Izera